Таварес () — бразильская фамилия.

Известные носители:
 Таварес, Андре Луис (род. 1983) — бразильский футболист, более известный как Ардезиньо
 Таварес, Аурелиу ди Лира (1905—1998) — бразильский военный деятель.
 Таварес, Билл (род. 1963) — американский саночник и тренер.
 Таварес, Брэд (род. 1987) — американский боец ММА.
 Таварес, Джон (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Таварес, Карлос (род. 1958 года) — португальский бизнесмен.
 Таварес, Микаэль (род. 1982) — сенегальский футболист французского происхождения, опорный полузащитник.
 Таварес, Фернанда (род. 1980) — бразильская супермодель.
 Таварес, Хекель (1896—1969) — бразильский композитор.

 Маркос Таварес (род. 1984) — бразильский футболист.

См. также 

 Тавареш
 Таварис